AOA je lahko:

 angolska kvanza
 vpadni kot pri letalskem krilu (angleško angle of attack)
 amfibijsko ciljno območje